Kolo (dans), een dans die veel in Balkanlanden, zoals Servië, gedanst wordt
Kolo (dialect), een dialect van het Bimanees, gesproken in Indonesië
Kolo (plaats) een plaats in Dragash, Pirzren, Kosovo

Zie ook
Koło, een stad in het Poolse woiwodschap Groot-Polen